Kristián Šlesvicko-Holštýnský (22. ledna 1831 – 28. října 1917), celým jménem Frederick Christian Charles Augustus, byl německý a dánský princ. Jeho otcem byl Kristián August II. vévoda Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburský, matka Luisa Žofie se narodila jako hraběnka z Danneskiold-Samsøe. Byl zetěm britské královny Viktorie.

Manželství a potomci 
Kristián se s britskou princeznou Helenou poprvé setkal v Coburgu roku 1865. Viktorie se sňatkem souhlasila pod podmínkou, že se pár přestěhuje do Velké Británie. Svatba se konala 5. července 1866 ve Windsoru. Z manželství vzešli dvě dcery a čtyři synové, nejmladší chlapec se narodil mrtvý.

 Kristián Viktor (14. dubna 1867 – 29. října 1900) zemřel na tyfus během vojenské služby, svobodný a bezdětný
 Albert (28. února 1869 – 27. dubna 1931), hlava rodu Oldenburků, šlesvicko-holštýnský vévoda, zemřel svobodný, ale měl nemanželskou dceru
 Helena Viktorie (3. května 1870 – 13. března 1948), zemřela svobodná a bezdětná
 Marie Louisa (12. srpna 1872 – 8. prosince 1956), ⚭ 1891 Aribert Anhaltský (18. června 1866 – 24. prosince 1933)
 Harald (12. května 1876 – 20. května 1876)
 syn (*/† 7. května 1877)

První světová válka 
Během první světové války na britskou královskou rodinu dolehl tlak, aby se vzdala veškerých německých titulů. V červenci 1917 začala britská královská rodina (počínaje potomky královny Viktorie) používat jméno Windsor, na příkaz krále Jiřího V.

Externí odkazy 
 

Narození 22. ledna
Narození v roce 1831
Úmrtí 28. října
Úmrtí v roce 1917
Dánští princové
Muži